SMS Bayern bedeutet:

 SMS Bayern (1878), eine Panzerkorvette der Sachsen-Klasse 
 SMS Bayern (1915), ein Großlinienschiff der Baden-Klasse